Bălan, città del distretto di Harghita
Bălan, comune del distretto di Sălaj

Persone 
 George Bălan
 Dan Bălan
 Tiberiu Bălan
 Lucian Bălan

Pagine correlate 

 Balan